Генрих Чёрный:

 Генрих IX Чёрный (ок. 1074—1126) — герцог Баварии с 1120 года
 Генрих I (граф Шверина) (ок. 1160 — 17 февраля 1228) — граф Шверина с 1194 года